Вильгельм Коцебу: Коцебу, Вильгельм Августович (1813—1887) — русский литератор.
 Коцебу, Вильгельм Евстафьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 2434 (1067); 4 сентября 1812.